Бур-Аршамбо (Bourg-Archambault. муніципалітет у Франції , у регіоні Пуату-Шарант , департамент В'єнна . 
 Форт-Аршамбо (Fort Archambault) — місто в Чад і, столиця регіону Середнє Шарі і департаменту Барх-Кох
 Лі Джозеф Аршамбо - американський астронавт